Bilaspur (stad in Chhattisgarh); een stad in de Indiase staat Chhattisgarh
Bilaspur (stad in Haryana); een stad in de Indiase staat Haryana
Bilaspur (district in Chhattisgarh); een district in de Indiase staat Chhattisgarh
Bilaspur (stad in Himachal Pradesh); een stad in de Indiase staat Himachal Pradesh
Bilaspur (district in Himachal Pradesh); een district in de Indiase staat Himachal Pradesh
Kahlur of Bilaspur; een vorstenland in Brits-Indië en voor korte tijd ook een deelstaat van India
Bilaspur (Rampur); een stad in het district Rampur, in de Indiase staat Uttar Pradesh
Bilaspur (Gautam Buddha Nagar); een stad in het district Gautam Buddha Nagar, in de Indiase staat Uttar Pradesh
Bilaspur (Nepal); een stad in Nepal